Feeserpeton es un género extinto de pararreptil que fue hallado en estratos del Pérmico Inferior en Richard's Spur, en Estados Unidos. Solo se conoce una especie, Feeserpeton oklahomensis, la cual fue nombrada en 2012 basándose en un cráneo casi completo. Feeserpeton es un miembro del clado Lanthanosuchoidea y es uno de los primeros pararreptiles.

Descripción 
El único cráneo fósil conocido de Feeserpeton es pequeño, pero con los huesos ya fusionados, con profundos agujeros y dientes desgastados que indican que el individuo ya era adulto cuando murió. Las grandes cuencas oculares pueden indicar que Feeserpeton era nocturno. El cráneo está casi completo, faltando partes del premaxilar (un hueso en la punta del hocico) y el yugal (un hueso que forma parte de la región de la "mejilla"). Una combinación de rasgos distingue a Feeserpeton de otros pararreptiles emparentados, incluyendo un cráneo triangular, grandes dientes caniniformes en los maxilares superior e inferior, y huesos postorbitales detrás de las cuencas oculares que son mucho mayores que los cercanos huesos escamosos. Parte del paladar está expuesto en el lado derecho del cráneo, revelando varios de los gastados dientes del paladar. Los dientes de la mandíbula están ocultos bajo los huesos del maxilar superior, pero el escaneo con TAC ha revelado que poseía una única fila de dientes a cada lado con dientes en general pequeños. Dos dientes son mucho mayores que el resto, similares en tamaño a los alargados caniniformes superiores. El neurocráneo está preservado en la parte posterior del cráneo e incluye al estribo, un hueso raramente preservado en los fósiles de pararreptiles. Feeserpeton tenía un gran hueso opistótico en su neurocráneo, similar en tamaño al de otro pararreptil del Pérmico Inferior llamado Acleistorhinus.

Descubrimiento 
El cráneo holotipo de Feeserpeton, catalogado como OMNH 73541, fue hallado en la cantera de calizas Dolese Brothers cerca del pueblo de Richard's Spur, en Oklahoma. Se han encontrado varios otros pararreptiles en Richard's Spur, incluyendo a Bolosaurus, Colobomycter, Delorhynchus, Microleter y un acleistorrínido. OMNH 73541 se preservó en un nódulo rico en arcilla de calcita el cual fue reovido durante la preparación. La tomografía computarizada del cráneo ha revelado muchos detalles internos. El nombre del género,  Feeserpeton honra a Mike Feese, el administrador de la cantera de Dolese Brothers quien también es un coleccionista de fósiles, mientras que el nombre de especie oklahomensis se refiere a Oklahoma, el estado en el cual fue hallado.

Filogenia 
Feeserpeton fue incluido en un análisis filogenético cuando fue publicada su descripción en 2012. Fue alojado en el clado Lanthanosuchoidea, un grupo apenas conocido que incluye a los pararreptiles Acleistorhinus y Lanthanosuchus. Se encontró que Feeserpeton era un miembro basal de este grupo, siendo el taxón hermano de un clado que incluye a Acleistorhinus y a Lanthanosuchus. Las características que sitúan a  Feeserpeton dentro de Lanthanosuchoidea incluyen un borde en el hueso frontal sobre la cuenca ocular, una placa sobre el hueso supraoccipital con una cresta sagital sobre el neurocráneo, y una muesca en la mitad a lo largo del borde de la parte posterior del cráneo. Feeserpeton es el miembro más antiguo del clado. A continuación se muestra un cladograma a partir de este análisis mostrando la posición de Feeserpeton:

Referencias 

Parareptilia
Fósiles del Pérmico
Fósiles de América del Norte